Сан Антонио дел Потреро има више значења:

 Сан Антонио дел Потреро (Идалго дел Парал), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сан Антонио дел Потреро (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику